Condado de Sullivan es el nombre de 6 condados en los Estados Unidos:

 Condado de Sullivan (Indiana)
 Condado de Sullivan (Misuri)
 Condado de Sullivan (Nuevo Hampshire)
 Condado de Sullivan (Nueva York)
 Condado de Sullivan (Pensilvania)
 Condado de Sullivan (Tennessee)